Аґудат Ісраель (організація) — міжнародна ультраортодоксальна єврейська організація.
 Аґудат Ісраель (партія) — ашкеназька хасидська ультраортодоксальна партія в Ізраїлі.